András Cseh (Andreo Cseh)
 Gusztáv Cseh
 Katalin Cseh
 László Cseh (* 1985, Halásztelek), een Hongaarse zwemmer
 László Cseh (* 1910, Budapest – 1950, Budapest), een Hongaarse voetballer
 Martin Cseh (* 1988, Trenčín), een Slowaakse voetballer
 Tamás Cseh, een Hongaarse singer-songwriter, acteur